Доктороу () — фамилия:
 Доктороу, Эдгар Лоренс (1931—2015) — американский прозаик, редактор и сценарист, педагог. 
 Доктороу, Кори (род. 1971) — канадский писатель-фантаст, журналист, блогер, философ.

См. также 
 Докторов
 Доктор (фамилия)